Fordham Road – stazione della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Concourse
 Fordham Road – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IRT Jerome Avenue